W matematyce termin funkcja charakterystyczna może odnosić się do kilku pojęć:

 funkcja charakterystyczna zbioru 
 funkcja charakterystyczna w analizie wypukłej
 Funkcja charakterystyczna stanu w mechanice statystycznej.
 funkcja charakterystyczna rozkładu prawdopodobieństwa 
 Wielomian charakterystyczny w algebrze liniowej.
 Charakterystyka Eulera – niezmiennik topologiczny.
 Funkcja charakterystyczna w teorii gier.